Aberdâr o Aberdare, població de Gal·les
 Muntanyes Aberdare, a Kenya